Die Eisenkuh oder Immerkuh war in Süddeutschland eine Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner, bei der gegen (ewige) Rentenzahlung eine Kuh verpachtet wurde. Auch die Abgabe, die dem Wert einer solchen Nutzung entsprach (in Form von Naturalien oder Geld), wurde als Eisenkuh bezeichnet. Es handelte sich um eine Form des Rentenkaufs.

Literatur 
 Eisenkuh. In: Reinhard Heydenreuter, Wolfgang Pledl, Konrad Ackermann: Vom Abbrändler zum Zentgraf. Wörterbuch zur Landesgeschichte und Heimatforschung in Bayern. 2. Auflage. Volk Verlag, München 2009, ISBN 978-3-937200-65-1, S. 62.

Siehe auch 
 Rentenkauf
 Ewiggeld
 Eiserne Kühe

Zinsgeschäft 
Privatrechtsgeschichte
Finanzierung
Agrarrechtsgeschichte (Deutschland)
Rechtsgeschichte der Neuzeit (Deutschland)